Termenul de identitate se poate referi la:

Probleme de ordin filozofic 
 Identitate (filozofie) - tot ceea ce face ca o entitate să fie definibilă și recognoscibilă
 Legea identității - principiu al logicii potrivit căruia un obiect este același cu sine însuși 
 Identitate personală (filozofie) - se referă la identitatea numerică (în sensul continuității existenței) a persoanelor în timp

Specificații personale
 Schimb de identitate
 Document de identitate
 Furt de identitate - aproprierea deliberată a identității altcuiva (fără permisiunea respectivei persoane) în scopuri criminale
 Informația de identificare personală - în securitatea informației, se referă la informația care poate fi folosită pentru a identifica exact, a contacta sau a localiza o persoană fizică sau care poate fi corolată altor surse pentru a identifica un individ

Concepții și expresii personale 
 Identitate de gen - genul (genurile) sau lipsa lui (lor) cu care o persoană se identifică
 Formarea identității - procesul de dezvoltare a personalității distincte a unui individ
 Identitate (științe sociale) - termen generic folosit pentru a descrie individualitatea, identitatea personală, identitatea socială și identitatea culturală în psihologie, sociologie și în filozofie
 Persona - un rol social sau un rol jucat de un actor cu cineva

Expresia și afilierea de grup 
 Identitate creștină
 Identitate culturală - afilierea personală a individului (sau perceperea lui de către ceilalți) ca membru al unui grup cultural 
 Identitate politică - se referă la argumentele politice folosite pentru atingerea unui scop individual sau social, precum și la căile prin care politica poate fi modelată de aspecte ale identității de rasă, clasă, religie, orientare sexuală sau dominație tradițională. Nu toți membrii unui grup dat sunt implicați în mod necesar în afirmarea unei identități politice
 Identitate națională - credința în apartenența la o națiune

Matematică 
 Element neutru sau element de identitate 
 Funcție de identitate - o funcție care nu are efect atunci când este aplicată unui element
 Identitatea lui Bézout - o ecuație diofantică liniară în teoria numerelor 
 Identitatea lui Euler - o formulă
 Identitate (matematică) - constatarea că două obiecte matematice având scriituri matematice diferite sunt unul și același obiect, deci o egalitate care rămâne astfel oricare ar fi valoarea variabilelor ei
 Identității trigonometrice - egalități care implică funcții trigonometrice și sunt adevărate pentru fiecare unică valoare a variabilei care apare
 Matrice unitate - o matrice pătrată cu 1 pe diagonală și cu 0 în rest

Economie și finanțe 
 Identitate contabilă - o egalitate care trebuie să rămână adevărată indiferent de valoarea variabilelor ei
 Identitate de corporație, "persona" unei corporații devenită perceptibilă și recognoscibilă prin publicitate, manifestarea vizuală a mărcii

Informatică 
 Identitate digitală - reprezentarea unui set de opinii și de convingeri pe care un subiect digital le are despre sine și despre alți subiecți digitali 
 Identitate federată - identitatea asemblată a unei persoane care dispune de mai multe conturi de utilizator în spațiul virtual (ex: multiple rețele de socializare), conturi unite printr-un semn distinctiv (de exemplu printr-un nume comun, o imagine comună etc.)
 Identitate online - identitate socială pe care un utilizator de internet o afirmă în diverse comunități online

Cultură și artă 
 iD_eNTITY - manhwa de Son Hee-joon și Kim Youn-kyung
 Identitate (muzică) - o transformare a înălțimii sunetelor în muzică
 Identitatea (roman) - roman de Milan Kundera
 Identitate... este o schiță de Ion Luca Caragiale
 Identity (album Zee) - unicul album al grupului Zee format din Richard Wright și Dave Harris (1984)

Politică și societate 
 Identitate, Tradiție, Suveranitate a fost un grup politic din Parlamentul European

Vezi și 
 Biometrie
 Entitate
 Identificare

Note 

Dezambiguizare

Domenii interdisciplinare